Baranowski steht für:

 Baranowski (Primorje), Ort in der russischen Region Primorje
 Baranowski-Gletscher
 Schnellfeuerkanone Modell Baranowski

Baranowski oder Baranowsky ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Baranowsky (1874–1941), deutscher Künstler, Bühnenbildner und Kunstpädagoge
 Bogdan Baranowski (1927–2014), polnischer Chemiker
 Dariusz Baranowski (* 1972), polnischer Radrennfahrer
 Dmytro Baranowskyj (* 1979), ukrainischer Marathonläufer
 Edmund Baranowski (1925–2020), Teilnehmer des Warschauer Aufstands
 Frank Baranowski (* 1962), deutscher Landes- und Kommunalpolitiker (SPD)
 Frank Baranowski (Autor) (* 1971), deutscher Autor und Anwalt
 Gawriil Wassiljewitsch Baranowski (1860–1920), russischer Architekt
 Guido Baranowski (* 1953), deutscher Manager
 Günter Baranowski (1937–2018), deutscher Rechtswissenschaftler
 Heike Baranowsky (* 1966), deutsche Fotografin, Videokünstlerin und Hochschullehrerin

 Hermann Baranowski (1884–1940), deutscher Konzentrationslager-Kommandant
 Jan Baranowski (1800–1879), polnischer Astronom

 Mateusz Baranowski (* 1997), polnischer Snookerspieler
 Matthias Baranowski (* 1967), deutscher Fußballspieler
 Michail Iwanowitsch Tugan-Baranowski (1865–1919), russischer Ökonom und Historiker
 Ottilie Baranowski (1925–2022), deutsche Bibliothekarin und Autorin
 Paweł Baranowski (* 1990), polnischer Fußballspieler
 Pjotr Dmitrijewitsch Baranowski (1892–1984), russischer Architekt und Restaurator
 Samantha Baranowski (* 1990), US-amerikanische Basketballspielerin

 Ulf Baranowsky (* 1974), deutscher Manager und Publizist
 Wojciech Baranowski (1548–1615), polnischer katholischer Bischof
 Zenon Baranowski (1930–1980), polnischer Sprinter

Siehe auch:
 Baranowska
 Baranowskaja
 Baranowskyj